Hygrophila (clade), een slakkenclade
 Hygrophila (geslacht), een plantengeslacht
 Hygrophila (orde), een voormalige slakkenorde